Cleves – stato del Sacro Romano Impero
 Cleves – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio